Wide XGA, WXGA () – zestaw panoramicznych rozdzielczości ekranowych powstałych na bazie standardu XGA: 
 1280×720
 1280×768
 1280×800
 1360×768
 1366×768
 1440×900

Stosunek boków 
Stosunek: 16:9, 16:10 lub 5:3.

Zastosowanie 
Tego typu ekrany stosuje się obecnie między innymi w laptopach i odbiornikach telewizyjnych oznaczonych logiem HD Ready.

Karty graficzne